Pojmy úměrnost či úměra jsou často nesprávně zaměňovány; mají tyto významy:

 Přímá a nepřímá úměrnost, závislost jedné veličiny na druhé, přičemž obě mají
  konstantní  poměr (Přímá úměrnost)
  konstantní  součin (Nepřímá úměrnost)
 „Úměrnost“ - neodborný (matematicky nedefinovaný) výraz pro jakoukoli závislost.
 Úměra, zápis rovnosti dvou součtů, rozdílů či podílů.